Un necrófago es un ser que se alimenta de cadáveres. Puede referirse a:
 Necrófago (biología) o carroñero, animal que se alimenta de cadáveres de otros animales.
 Necrófago, ser que practica la necrofagia.
 Necrófago (mitología), ser mitológico que se alimenta de cadáveres humanos.